Edward Jabłoński (piłkarz)
 Edward Jabłoński (działacz turystyczny)